Појам Католичка лига може да се односи на:
 Католичка лига (Француска),
 Католичка лига (Немачка),